Сан Франсиско има више значења:

 Сан Франсиско
 Сан Франсиско (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Франсиско (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Франсиско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Себољера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско, Парсела Треинта и Сеис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Франсиско (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Коса (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско, Салвадор Замбрано (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско, Палос Нијетос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Идалго, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Хардин (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Чаната (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Франсиско (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Франсиско (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Франсиско (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Ерадура (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Паластун (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Тортугеро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Барио ел Мохон (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Соло Диос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Фраксион ел Десенгањо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Порвенир (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Рајон, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Тонала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Тапа (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Калвито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Лас Мохарас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Лусеро (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско, Бахио Сан Франсиско (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско, Позо Гранде (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско, Ранчо де лос Бретадо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско, Ранчо Инхенијеро Тапија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско, Позо де Санчез (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско, Лос Уерфанос (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Ранчито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско, Херман Фортанел (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Дивина Провиденсија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско, Бањос де Агва Калијенте (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Виљагран, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Панчо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Франсиско (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Франсиско (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Култивос Натуралес (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Лос Буејес (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Емилијано Запата (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Пало Бланкал (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Тонала, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсиско (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсиско (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Франсиско (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско, Балнеарио (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Панчо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско, Унион Агрикола (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Кебрадора, Тритурадора (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Франсиско (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сан Франсиско (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Франсиско (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Франсиско (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско Трес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Тахо (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Кукарача (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Лос Архона (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Роел Салинас (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Ависперо (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Асијенда (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско Тенамастле (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Норија (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Коронел Ерера (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Роландо Мартинез (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Трапиче (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Магдалена Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско, Тијера Бланка (Сан Хуан Кијаихе), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско Ранчо Нуево (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Унион (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско, Лас Пресас (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Франсиско (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско, Фамилија Авила (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско Неверија (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Франсиско (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско, Хавијер Перез Кинтал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Франсиско (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско, Ломас де Сан Франсиско (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Рајон, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Охитал (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско де лос Рентерија (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Франсиско, Емпаке (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсиско (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Крусеро (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсиско (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсиско (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсиско (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Рене Ривера (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Ранчо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Хаиме Алварез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Саварал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Камагвеј (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Кампестре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско, Лос Балазос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Франсиско (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Франсиско (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Франсиско (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Франсиско (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Адолфо Р. Латофски (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско де Падуа (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Естасион Сан Франсиско (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Панчо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Лос Пачонес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Паз Ресендез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Франсиско Тревињо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Сан Франсиско де лос Ернандез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Назарио Варгас (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Немесио Варгас (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Реформа (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Франсиско Галван (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Лас Малвинас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско, Нуево Сентро (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Виљагран, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Франсиско (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Франсиско, Колонија (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Франсиско (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Ојозонтле (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Полворин (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Мата Клара (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Хуан Чавез (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Ринкон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Пиједра Горда (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Гиљермо Фабијан (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско, Агва Фрија (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Франсиско (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско, Санта Круз (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Кункунул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Мокоча), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Текит), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Јаскукул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско, Давид Агилар Авила (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско, Хосе Росарио Рамос Нињо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско, Ла Авентурера, Мина (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско, Ел Теколоте (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Франсиско (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику